Антосик — фамилия.
 Антосик, Анна Юрьевна (род. 1984) — российская актриса театра и кино.
 Антосик, Яков Иванович (1903—????) — председатель колхоза «Красный пахарь» Берёзовского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда.
 Примечания